Freycenet è il nome di alcuni comuni francesi:

 Freycenet-la-Cuche – Alta Loira.
 Freycenet-la-Tour – Alta Loira.